Tous les saints irlandais du nom de Lasserian (en gaélique Laisrén) sont appelés Molaise, c'est-à-dire "Saint Lasserian" en gaélique irlandais. On en compte plusieurs :

Lasserian d’Ard mac Nasca, ? Sur le rivage du Lough Laoigh. Fête le 25 octobre.
Lasserian de Cloonkerrill,  et , moine du comté de Galway, Lasserian mac Colmain. Fête le ?
Lasserian de Devenish, + 564, l'un des Douze apôtres de l'Irlande, Lasserian mac Nad Froich. Fête le 12 septembre.
Lasserian d'Inismurray, , Lasserian mac Declain. Fête le 12 août.
Laisrén mac Feradach, + 605, abbé d'Iona, Lasserian mac Feradaig. Fête le 16 septembre.
Lasserian de Leighlin, + 639, ermite dans l'île Sainte en Écosse (près de l'île d'Arran) puis abbé d'Old Leighlin dans le Leinster, Lasserian mac Cairell. Fête le 18 avril.

Lasserian
Lasserian